Heinrich von Borcke ist der Name folgender Personen:
* Heinrich von Borcke (Beamter) (1776–1825), bergischer und preußischer Beamter
 Heinrich Adrian von Borcke (1715–1788), preußischer General der Kavallerie, Schriftsteller und Nationalökonom
 Heinrich Gustav von Borcke (1829–1916), preußischer Gutsbesitzer und Politiker
 Heinrich Leopold von Borcke (~1697–1771), preußischer Jurist, Direktor des Stettiner Konsistoriums

Siehe auch:
 Heinrich Borcke „der schwarze Ritter“ († 1497), kurfürstlich brandenburgischer und herzoglich pommerscher Rat
 Heinrich von Borck (1767–1827), Landrat des Kreises Krotoschin